Dominick Browne (1. baron Oranmore i Browne)
 Dominick Browne (4. baron Oranmore i Browne)
 Dominick Browne (5. baron Oranmore i Browne)

Zobacz też